Габриел Эдуардович Саркисян (; род. 3 сентября 1983, Ереван) — армянский шахматист, международный гроссмейстер (2002), двукратный призёр командного чемпионата Европы (2007, 2015), победитель командного чемпионата мира (2011) и трёхкратный победитель Шахматных Олимпиад (2006, 2008, 2012) в составе сборной Армении.

Г. Саркисян — чемпион мира до 14 лет (1996), двукратный чемпион Армении (2000 и 2003), победитель международных турниров в Рейкьявике и Дубае (2006).

Турнирные достижения 
В составе армянской команды трижды становился победителем шахматной олимпиады: в Турине (2006), в Дрездене (2008) и в Стамбуле (2012). За первый успех был награждён медалью Мовсеса Хоренаци,
за второй — медалью «За заслуги перед Отечеством» первой степени, за 3-й — Орденом почёта.

В марте 2007 года победил на турнире в Зафре (Испания) с результатом 6,5 очков из 7, опередив ближайших соперников (Р. Пономарёв, К. Сашикиран, И. Соколов) на полтора очка.

В октябре 2007 года в составе испанского клуба «Linex Magic» стал победителем Кубка европейских клубов.

В декабре 2008 года был признан лучшим спортсменом Армении 2008 года.

В мае 2019 года выиграл турнир «Al Batayih Chess Tournament - Ramadan2019» в ОАЭ. 

В декабре 2019 года завоевал золотую медаль чемпионата Европы по быстрым шахматам, прошедшего в Эстонии. 

В 2022 году стал серебряным призёром индивидуального чемпионата Европы, уступив немецкому гроссмейстеру Матиасу Блюбауму лишь по дополнительным показателям.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 Концовка партии Саркисян-Морозевич, Турин, 2006 на сайте YouTube.
 Интервью Габриела Саркисяна газете «Голос Армении»
 Статистика на сайте Sport-stat.ru 
 Биография Габриела Саркисяна 

Шахматисты Армении
Чемпионы Армении по шахматам
Победители шахматных олимпиад
Награждённые медалью Мовсеса Хоренаци